LSA peut désigner :

En français 
 Laboratoire de synthèse atomique, fondé à Ivry-sur-Seine par Frédéric Joliot-Curie en 1937 ;
 Langue des signes américaine (généralement nommée ASL) ;
 Lausanne-Sports Aviron, club d'aviron ;
 Levure sèche active, type de levure sélectionnée : voir levurage.
 Libre Service Actualités, revue professionnelle française spécialisée dans la distribution ;
 Lichen scléro-atrophique, une maladie de la peau ;
 Loi de Santé Animale, de l’Union européenne ;

En anglais 
 Latent Semantic Analysis, une méthode d'analyse du langage ;
 Later Stone Age, une phase de la Préhistoire africaine ;
 , agence gouvernementale des États-Unis ;
 Light sport aircraft, catégorie d'avions légers aux États-Unis ;
  ;
 , les messages utilisés pour le fonctionnement du protocole de routage OSPF ;
 Local System Authority, un module utilisé pour l'authentification des utilisateurs dans Windows.
 Luxembourg Space Agency, l'agence spatiale luxembourgeoise.

 LSA (Low Silica Adakites) : adakites (type de roche volcanique) pauvres en silice issue de la fusion partielle d'une peridotite mantellique métasomatisée par un magma de type HSA.

Autre 
 Lyserg Säure Amid (locution allemande signifiant amide de l'acide lysergique), synonyme de l'ergine, un alcaloïde hallucinogène.